«Ван Моо» — российская рэп-группа из Подольска, образованная Игорем Пуховичем и Сергеем Савиным в 1992 году. Савин был вокалистом и автором текстов песен, а Пухович отвечал за музыку и тексты. Продюсером группы был Юрий Гордеев.

В 1994 году группа выпустила дебютный альбом «Выстраданное», на котором соединила элементы хип-хоп-культуры, традиционные мелодии народов России и остросоциальные тексты. Широкую известность получили такие композиции, как «Крутой» (1992), «Народное техно» (1993) и «Хава Нагила» (1993), видеоклипы на которые сделали «Ван Моо» узнаваемым коллективом. В 1995 году совместно с музыкантами других рок-групп был записан второй альбом — «Миру — мир!». В 1996 году между участниками группы возникли разногласия, которые привели к распаду группы. В 2005 году Савин временно возродил проект, выпустив один альбом «Хук» (2007). В 2013 году Савин организовал масштабное празднование юбилея группы.

История

Начало (1992—1994) 
Группа «Ван Моо» была основана 6 июня 1992 года Игорем Пуховичем и Сергеем Савиным в Подольске, откуда оба были родом. Группа была создана на базе музыкального центра, в котором её участники создали студию из оборудования, купленного в Лондоне. Позже Савин купил в США синтезатор «Yamaha DX7» для записи первых песен.

20 декабря 1992 года в одном из первых выпусков передачи «Пока все дома» на «1-м канале Останкино» состоялась премьера видеоклипа на дебютную песню группы «Ван Моо», «Крутой». Работу презентовал сам режиссёр — Сергей Косач. Главным «действующим лицом» клипа была банка из-под «Пепси».

В 1993 году группа «Ван Моо» познакомилась с поэтом Алексеем Чуланским, результатом этого знакомства стала совместная работа над песней «Народное техно». В том же году режиссёр Игорь Песоцкий снял видеоклип на эту песню. 18 июля 1993 года группа выступила с песней «Хава Нагила» на заключительном шоу второго конкурса профессиональных моделей и манекенщиц «The Look of the Year». Там произошло знакомство Савина с лидером группы «Чёрный Обелиск» Анатолием Крупновым. 15 декабря 1993 года группа выступила с песней «Братья и сестры» в казино «Жар-птица» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой. В 1993 году группа «Ван Моо» приняла участие в конкурсе видеоклипов «Поколение-93» с видеоклипом на песню «Хава Нагила».

В 1993 году группа заключила контракт с фирмой «Апрелевка Sound» на выпуск одного альбома. Летом 1994 года был выпущен дебютный альбом группы под названием «Выстраданное», записанный на студии Аллы Пугачёвой. В том же году была записана песня для телепрограммы «Проще простого».

Распад группы (1994—1996) 
В 1995 году совместно с музыкантами других групп был записан альбом «Миру — мир!» в жанре рок. В том же году совместно с фольклорным коллективом «Бабье Лето» был записан сингл «Танцы на атомной станции», который вышел на сборнике Maxidance в 1996 году. В 1995 году группа выступила на фестивале телевизионных программ «Бархатный сезон».

31 августа 1996 года группа выступила с фольклорным коллективом «Бабье лето» на фестивале «Танцующий город» в парке Горького наряду с танцевальной группой 740 Boyz и евродэнс-группой Masterboy. В 1996 году между основателями группы возникли творческие разногласия, которые привели к распаду группы.

Савин (1996—2005) 
В 1996 году Савин и Анатолий Крупнов создали совместный проект под названием «Агитатор», в рамках которого записали первую песню «Белый танец» на музыку и слова Крупнова. Песня попала на радио и имела определённый успех. Данное сотрудничество было прервано внезапной смертью Крупнова в феврале 1997 года. В 1999 году Савин участвовал в записи альбома-двойника памяти Крупнова «Postальбом» с двумя композициями — «Белый танец» и балладой «С тобой» на музыку и слова Крупнова.

После смерти Крупнова Савин перестал заниматься музыкой. В период с 1997 по 2002 год Савин работал диджеем на радиостанции «Серебряный дождь», а также обучался в МГУКИ по специальности «Режиссура театрализованных массовых представлений».

В 2000 году Савин принял участие в POSTконцерте, посвящённом памяти Крупнова. В 2001 году песня «С тобой» вошла в сборник «Брат 2. За кадром» лейбла Real Records.

В 2002 году Савин стал работать в рекламном бизнесе, а в 2005 году основал свою компанию Event Group One More. В том же году он организовал 10-летие радиостанции «Серебряный дождь».

Возрождение группы (2005—2007) 
В 2005 году Савин вернулся на сцену и возродил группу. Записал шесть новых треков. Автором всех текстов для нового альбома стал поэт Алексей Чуланский. В рамках рекламной кампании снял в конце года видеоклип на песню «Танцы на атомной станции» под руководством режиссёра Игоря Песоцкого («Народное техно»). Рабочее название новой пластинки — «Центрифуга».

В конце 2006 года группа «Ван моо» подписала контракт на выпуск нового альбома с компанией www.records. Альбом под названием «Хук» был выпущен в 2007 году. В апреле 2007 года в прессе было объявлено о том, что практически весь тираж альбома был распродан, а сама группа прекращает свою творческую деятельность. После закрытия проекта Савин вернулся в рекламный бизнес.

Савин (с 2007) 
6 июня 2013 года в честь 20-летия группы «Ван Моо» Савин организовал юбилейный концерт на крыше старинного здания фабрики «Московский Шёлк» на Саввинской набережной. Все пришедшие фотографировались на фоне тракторов, уменьшенные копии которых дарили гостям вместе с приглашениями на закрытую вечеринку. Портал «Звуки.ру» оценил этот концерт «концептуально неровным и довольно странным», который, после двух старых хитов «перешёл в дружеский междусобойчик, иногда разбавлявшийся выходами Савина с группой», в общей сложности группа сыграла лишь 5 песен, не представив никакой новой программы.

В 2021 году Савин дал интервью Владимиру Глазунову в прямом эфире программы «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия».

Критика

Ретроспектива 
В 2007 году редактор журнала «Ваш досуг», Константин Черунов, отнёс «Чёрное и Белое», «Мальчишник», «Ван Моо» и Мистера Малого к числу тех рэп-групп, которые с приходом «перестройки» «заполонили хип-хоп-сцену в чудовищных одеждах из кооперативных ларьков и с образованием восемь классов».

В 2011 году журнал «Афиша» назвал творчество группы «Ван Моо» пародией на русский хип-хоп.

В 2013 году информационное агентство «РИА Новости» отметило в пресс-релизе, что в своём творчестве коллектив сочетал элементы рэп-культуры, традиционные мелодии народов России и остросоциальные тексты.

В 2015 году редактор сетевого издания «7Дней.ру», упомянул, что коллектив «Ван Моо» сочетал в своём творчестве целую «солянку» стилей: элементы рэпа, техно, хип-хопа.

В 2020 году редактор новостного сайта РБК, Юлия Цирулева, поместила группу «Ван Моо» в список «звёзд 90-х, о которых мы давно не слышали», указав, что её участники «запомнились благодаря сочетанию техно, рэпа и национальной музыки».

В 2010 году телеканал «MTV Россия» рассказал о группе в своём новом цикле передач «Поколение MTV. Мы любим 90-е».

В 2020 году музыкальный критик Олег Кармунин в своём проекте «История русской поп-музыки» для издания Lenta.ru назвал группу «Ван Моо» предтечами Little Big.

Рейтинги 
В 2011 году журнал «Афиша» поместил песню «Народное техно» в список «99 русских хитов» за последние 20 лет, добавив, что в этой композиции «напористый речитатив был сведён собственно с техно и собственно с народом — в лице баяниста и хора бабок в кокошниках».

В 2017 году сетевое издание M24.RU поместило песню «Народное техно» в список «10 самых странных клипов девяностых».

Состав 
 Сергей Савин — вокал, автор слов (1992—1996; 2005—2007)
 Игорь Пухович (род. 1 августа 1966 года, Ростов-на-Дону) — музыка и аранжировки, бас-гитарист, автор слов (1992—1996)

Дискография 
Студийные альбомы
 1994: Выстраданное («Апрелевка Sound»)
 1995: Миру — мир! (Bossmen Records)
 2007: Хук (www.records)

Чарты и ротации
По данным интернет-проекта Moskva.FM, пять песен группы «Ван Моо» были в ротации нескольких российских радиостанций с 2008 по 2015 год. При этом песня «Народное техно» является самым популярным треком группы на радио, который за семь лет с 2008 по 2015 год прослушали 265 тысяч раз, а второй по популярности трек «Хава Нагила» — прослушали 85 тысяч раз.

В 2006 году песня «Не понимаю» группы «Ван Моо» попала в ротацию нескольких российских радиостанций.

Видео 
 «Крутой» (режиссёр: Сергей Косач) (1992)
 «Хава Нагила» (режиссёр: Игорь Песоцкий) (1993)
 «Народное техно» (режиссёр: Игорь Песоцкий) (1993)
 «Танцы на атомной станции» (режиссёр: Игорь Песоцкий) (2006)
 «Не понимаю…» (режиссёр: Стас Гринев) (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница группы в ВКонтакте
 Официальный канал группы на YouTube
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы России
Поп-группы России
Хип-хоп-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2007 году